Undercover Man – film del 1936 diretto da Albert Ray
Undercover Man – film del 1942 diretto da Lesley Selander